Боб и Майк Брайаны завоевали титул, обыграв в финале Йонаса Бьоркмана и Максима Мирного 6–1, 6–4.

Прошлогодние победители турнира — Марк Ноулз и Даниэль Нестор — проиграли уже в первом раунде Полу Голдстейну и Джиму Томасу.

Посев 

  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Финал)
 ''' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Марк Ноулз /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Уэйн Блэк /  Кевин Улльетт (Полуфинал)
  Леандер Паес /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Мартин Дамм (Третий раунд)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли ''(Третий раунд)

<ol start="9">
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Четвертьфинал)
  Франтишек Чермак /  Леош Фридль ''(Второй раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Четвертьфинал)
  Цирил Сук /  Павел Визнер ''(Четвертьфинал)
  Уэсли Муди /  Стивен Хасс ''(Первый раунд)
  Гастон Этлис /  Мартин Родригес ''(Первый раунд)
  Фернандо Гонсалес /  Николас Массу ''(Третий раунд)
  Лукас Арнольд Кер /  Петр Пала ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые